Als Sechserspiel werden verschiedene Varianten von Würfelspielen bezeichnet, etwa
 eine Variante des Hüttenspiels
 eine Variante des Toto